RBD peut faire référence à :

 RADOS Block Device (RBD), sur la plateforme informatique libre Ceph ;
 RBD, une formation musicale de pop du Mexique ;
 RBD Santé, Réseau Bruxellois de Documentation en promotion de la Santé ;
 réserve biologique dirigée, en France ;

en anglais 
 Recurrent brief depression, la dépression brève récurrente (en français : DBR) ;
 Refined, bleached, and deodorized palm oil, pour désigner certaines huiles de palme ;
 Receptor binding domain, domaine d'une protéine ou d'une lipoprotéine lui permettant de se lier au récepteur ciblé ; par exemple la zone de la protéine spiculaire d'un virus lui permettant de se lier à sa cible ; 
 River basin districts, en anglais : ou district hydrographique selon la Directive-cadre sur l'eau de l'Union européenne, un découpage géographique réalisé selon les bassins versants.